Bauke Roolvink, ARP-politicus
Lex Roolvink, VVD-politicus